Smyk (poln. für „Kleiner Strolch“) steht für:
 Smyk (Handelskette), polnische Handelskette
 Smyk (Automarke), ehemalige polnische Automarke
 PZL PW-5 „Smyk“, polnisches Segelflugzeug

Siehe auch:
 Dom Towarowy Smyk